Jobs – obszar niemunicypalny w USA, w stanie Ohio, w hrabstwie Hocking
 Jobs – amerykański film z 2013 o Stevie Jobsie
 .jobs – internetowa domena najwyższego poziomu, przeznaczona dla serwisów związanych tematycznie z zatrudnieniem i poszukiwaniem prac

Zobacz też